Klipphausen steht für:
 Klipphausen, Gemeinde im Landkreis Meißen, Sachsen
 Klipphausen (Klipphausen), Ortsteil von Klipphausen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Klipphausen (Cunewalde), Ortsteil von Cunewalde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ziegler und Klipphausen (Adelsgeschlecht), Name eines aus der Markgrafschaft Meißen stammenden Geschlechts

Kliphausen oder Klipphausen ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Carl Friedrich Wilhelm August von Ziegler und Klipphausen (1770–1841), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Carl Gottlob von Ziegler und Klipphausen (1650–1715), kursächsisch-polnischer General
 Ferdinand Rudolph von Ziegler und Klipphausen (1653–1720), kursächsischer
 Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen (1663–1697), deutscher Schriftsteller
 Helene Louise Julie von Ziegler und Klipphausen (1857–1924), deutsche Roman- und Kinderbuchautorin, siehe Helene Voigt
 Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen (1660–1734), deutscher Rittergutsbesitzer
 Johann August von Ponickau auf Klipphausen (1718–1802), Bibliotheksstifter und sächsischer Kriegsrat, siehe Johann August von Ponickau
 Wolf von Ziegler und Klipphausen (1854–1909), deutscher Theologe in der christlichen Jugendbewegung